Кім Хі Джун ( ) — південнокорейська борчиня вільного стилю, чемпіонка та срібна призерка чемпіонатів Азії.

Життєпис 
 
Боротьбою почала займатися з 2002 року.
 
Виступала за спортивний клуб Пучхона. Тренер — Ан Сун Мун.

Спортивні результати на міжнародних змаганнях

Виступи на Чемпіонатах світу

Виступи на Чемпіонатах Азії

Виступи на Азійських іграх

Виступи на інших змаганнях

Джерела

Посилання 
 
  

Південнокорейські борчині вільного стилю
Чемпіонки Азії з жіночої боротьби
Персоналії:Пучхон